Filippo De Filippi (1814-1867) – professore di zoologia all'Università di Torino, fra i primi seguaci in Italia dell'evoluzionismo darwiniano, morto nel corso un viaggio intrapreso per studiare la fauna dei continenti extraeuropei
 Filippo De Filippi (1869-1938) – medico e viaggiatore, professore di medicina operativa all'Università di Bologna, noto per le sue relazioni di viaggio di varie spedizioni effettuate in compagnia del duca degli Abruzzi